Алекси () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Алекси, Шерман (род. 1966) — современный американский писатель, поэт и киносценарист индейского происхождения.
 Алекси, Янко (1894—1970) — словацкий и чехословацкий художник, журналист, писатель, публицист, народный художник ЧССР.

См. также
 Лекси